Богослово — село в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Никольского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Никольский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Устья — 23,5 км, до центра муниципального образования Никольского — 9,5 км. Ближайшие населённые пункты — Вечеслово, Самоново, Максимовская.

По переписи 2002 года население — 78 человек (35 мужчин, 43 женщины). Преобладающая национальность — русские (97 %).

В 1999 году было внесено в список населённых пунктов Вологодской области как деревня Богослово. В 2001 году список был исправлен.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района